Азартні ігри в КНР
 Гонконг
 Макао
 Азартні ігри у Тайвані

Азартні ігри за країнами Азії
Культура Тайваню